Mégumi Takani (高荷 恵, Takani Megumi) est un personnage du manga Kenshin le vagabond.

Elle est connue à Aizu comme étant la fille d'une célèbre famille de médecins où même les femmes et les enfants apprennent la médecine.

Kanryû Takeda l'a forcée à fabriquer de l'opium pour son commerce.

Kenshin la sauva et depuis elle travaille comme médecin dans la clinique Oguni, et est bien des fois venue en aide en tant que telle à Kenshin et aux autres.

Plus tard elle repartira à Aizu, sa ville natale, pour y construire un hôpital.

Takani, Megumi